Кі́брик Євге́н (Герц) Адо́льфович (  —  18 липня 1978) — радянський художник, педагог, член-кореспондент (з 1949) і академік (з 1962) Академії мистецтв СРСР. Народний художник СРСР (1967). Лауреат Сталінської премії (1948).

Біографія 
Народився  року в місті Вознесенську Херсонської губернії (тепер Миколаївська область) в заможній єврейській родині управляючого хлібоекспортної компанії. Закінчив Вознесенську гімназію.

У 1922 році переїхав до Одеси, де поступив на факультет живопису Одеського художнього інституту. Спочатку навчався в художній майстерні П. Г. Волокидіна, згодом перейшов до майстерні художника Т. Б. Фраєрмана.

У 1925 році переїхав у Ленінград, де вступив до Вищого художньо-технологічного інституту (ВХУТЕІН). Провчившись два роки, у 1927 році залишає інститут. У ці роки заробляє на життя оформлення рекламних плакатів, вивісок, макетів, діаграм. Працює театральним замальовником у журналі «Смена», ілюстратором в журналі «Юный пролетарий», оформлює книги у видавництвах.

З 1927 р. — член об'єднання «МАМ» (рос. — «МАИ»: «Мастера аналитического искусства»), очолюваного П. М. Філоновим. У 1930—1931 роках викладав у студії «Образотворче мистецтво робочої молоді» (рос. — «Изоирам»: «Изобразительное искусство рабочей молодежи»).

В роки німецько-радянської війни перебував в евакуації (1941—1942) у місті Самарканд (Узбекистан).

З 1943 року мешкав у Москві, викладав у Московському художньому інституті ім. В. Сурикова (з 1954 — його професор, керівник майстерні станкової графіки).

Помер 18 липня 1978 року в Москві. Похований на Новодівочому цвинтарі.

Творчість 
Першою значною роботою Є. А. Кібрика стало ілюстрування книги Ю. М. Тинянова «Підпоручик Кіже» у 1930 році.

Виступав як графік-ілюстратор, автор ілюстрацій до творів О. С. Пушкіна — «Казки» (1932), «Борис Годунов» (1959—1964), Р. Роллана — «Кола Брюньйон» (1934—1936), Ш. де Костера — «Легенда про Уленшпігеля» (1937—1938), М. М. Зощенка — «Шановні громадяни» (1938), М. В. Гоголя — «Тарас Бульба» (1943—1945), «Портрет» (1973—1977), російських народних билин (1948—1950).

Є автором художніх тематичних серій «Земля Узбекистану» (1942), «Сталінград» (1943), серій акварелей «Подорож Францією», «Подорож Італією» (1950-ті рр.) та ін.

Написав книгу спогадів «Праця й думки художника», що була опублікована у 1984 році.

Нагороди і почесні звання 
 Орден Леніна (1976).
 Орден Трудового Червоного Прапора (1956).
 Народний художник СРСР (1967).
 Лауреат Сталінської премії 3-го ступеня (1948).

Пам'ять 
У рідному місті художника — Вознесенську — одну з вулиць навзано його ім'ям.

У жовтні 1985 року в м. Вознесенську відкрився художній музей Є. А. Кібрика. Тут відображений весь творчий шлях художника, його становлення, експонуються його твори.

На студії «Мосфільм» створено фільм про творчість художника.

Література 
 Кибрик Евгений Адольфович // БСЭ: В 30 т. — М., 1973. — Т.12. — С.82 — 83.
 Кибрик Евгений Адольфович // УСЭ: В 12т. — К., 1981. — Т. 5. — С. 9.
 Кибрик Євген Адольфович // Мистецтво України: біогр. довід./ за ред. А. В. Кудрицького. — К., 1997. — С. 293.
 Кибрик Євген Адольфович // Митці України: енцикл. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. — К., 1992. — С. 294.
 Каталог творів Є. А. Кібрика: до 100-річчя від дня народження Є. А. Кібрика. Випуск ІІІ / Миколаївський обласний художній музей ім. В. В. Верещагіна: укладачі: Л. Є. Твєрітінова, І. В. Краснюк. — Миколаїв, 2006. — 300 с.

Посилання 
 Українці в світі
 Миколаївська обласна бібліотека для дітей імені В. О. Лягіна
 К 100-летию со дня рождения Евгения Кибрика и 110-летию со дня рождения Исаака Кипниса  
 Авторские галереи «Artlib.ru»: Кибрик Евгений Адольфович  
 Выставка произведений народного художника СССР Е. А. Кибрика 

Уродженці Вознесенська
Радянські художники
Радянські графіки
Померли в Москві
Художники XX століття
Плакатисти СРСР
Мемуаристи СРСР
Поховані на Новодівичому цвинтарі в Москві